Голе́нь (, Голя́ны) — село в Единецком районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село Голяны расположено на реке Чугур примерно в 10 км к востоку от города Единец на высоте 190 метров над уровнем моря. На юго-западе граничит с селом Русень.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Голень проживает 1239 человек (555 мужчин, 684 женщины).

Этнический состав села:

Ссылки 
 Голень, района Единец

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района